La latinisation peut désigner :
 l'adoption d'une dénomination en latin ou la transcription en latin d'un mot étranger
 Latinisation des noms de savants
 Nom binominal des espèces vivantes
 Romanisation (écriture), une transcription ou une translittération dans l'alphabet latin depuis une autre écriture, également appelée romanisation
 Latinisation (christianisme), dans l'histoire du christianisme, un rapprochement des pratiques de celles de l'Église latine
 L’adoption du latin par les populations colonisées par l’empire romain, voir l’article romanisation qui traite du processus d'acculturation en général

Voir aussi